Il singolare dell'Open Barletta 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Aljaž Bedene è il detentore del titolo e si è riconfermato campione battendo in finale Potito Starace 6-2, 6-0.

Teste di serie

 Fabio Fognini (secondo turno)
 Filippo Volandri (semifinali)
 Potito Starace (finale)
 Pere Riba (primo turno)

  Malek Jaziri (semifinali)
  Victor Hănescu (quarti di finale)
  Simone Bolelli (primo turno)
  Daniel Brands (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open Barletta 2012